Hiroshima steht für:
 Hiroshima, japanische Stadt
 Präfektur Hiroshima, japanische Gebietskörperschaft
 Hiroshima (Han), ehemaliges japanisches Lehen
 Hiroshima (Kagawa), eine der Shiwaku-Inseln, Präfektur Kagawa
 Kitahiroshima (früherer Name), Präfektur Hokkaidō
 Atombombenabwurf auf die Stadt, siehe Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki
 Hiroshima (Buch), die zugehörige Reportage (1946) des US-amerikanischen Autors John Hersey 
 Hiroshima (Lied), ein Lied der britischen Rockgruppe Wishful Thinking
 Hiroshima (Band), eine 1974 gegründete amerikanische Jazz-Rockgruppe
 Hiroshima (1995), Spielfilm von Koreyoshi Kurahara und Roger Spottiswoode

Hiroshima ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroshima Kōho (1889–1951), japanischer Maler der Nihonga-Richtung

Siehe auch:
 Hiroshima mon amour, frz.-jp. Filmdrama (1959) von Alain Resnais